Драфт НБА 1982 года состоялся 29 июня 1982 года в Нью-Йорке и стал 36-м ежегодным драфтом Национальной баскетбольной ассоциации. Под первым номером «Лос-Анджелес Лейкерс» был выбран Джеймс Уорти, который в 2003 году был включён в Зал славы баскетбола, также с этого драфта туда был включён Доминик Уилкинс (в 2006 году), выбранный третьим.

Драфт

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НБА 1982 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1982/1983
События 29 июня
Июнь 1982 года
Списки Национальной баскетбольной ассоциации